A109 ou A.109 peut faire référence à :
 Agusta A.109,un hélicoptère polyvalent italien ;
 Autoroute russe A109 reliant Moscou à Ilynskoe.